

Toponyme 

 Hoerde
 , page d'homonymie

Patronyme 

 
 
 
 la famille von Hörde

Voir aussi